Zenopsis är ett släkte av fiskar. Zenopsis ingår i familjen sanktpersfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskar
Zenopsis